Кубок УЄФА 1981—1982 — одинадцятий розіграш Кубка УЄФА, у якому у двоматчевому фіналі перемогу здобув шведський клуб «Гетеборг», здолавши німецьку команду «Гамбург» із загальним рахунком 4-0.

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Третій раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Перший матч

Другий матч

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Ерікссон приносить «Гетеборгу» успіх ; uefa.com, 1 червня 1982
 Кубок УЄФА 1981-82 на rsssf.com  

1981
1981 у футболі
1982 у футболі